Лаплејс има више значења:
 Лаплејс (Илиноис)
 Лаплејс (Луизијана)